Muara Dua kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Muara Dua (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 106,88), Jawa Barat, 
 Desa Muara Dua (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 106,89), Jawa Barat, 
 Kecamatan Muara Dua, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar